Dadi ist der Familienname folgender Personen:
 Eugène Dadi (* 1973), ivorischer Fußballspieler
 Marcel Dadi (1951–1996), französischer Gitarrist

Dadi bezeichnet außerdem:
 Dadi Automobile Group, ehemaliger chinesischer Automobilhersteller
 Dadi (Automarke), ehemalige chinesische Automarke
 Dadi Chengdu, ehemalige chinesische Automarke
 Dadi Xunchi, ehemalige chinesische Automarke
 Dadi (Instrument), ein chinesisches Blasinstrument